Rue du Coq peut désigner :
 la rue du Coq à Liège
 la rue du Coq à Strasbourg